Акулиновка — название населённых пунктов:

 Акулиновка — село в Борисовском районе Белгородской области России.
 Акулиновка — село в Балтском районе Одесской области Украины.